Riccardo Giraudi (né le  à Gênes) est le président-directeur général de la société Giraudi Group.

Biographie

Carrière

Importation de viande 
En 2001, Riccardo Giraudi a rejoint l’entreprise familiale créée par son père, Erminio Giraudi dans les années 1970 : Giraudi Group. Le groupe est un des leaders européens dans l’import/export de viande (40 % veau, 30 % bœuf, 10 % porc). 

Tout en devenant leader en Europe dans l’import de bœuf Black Angus américain élevé sans hormones en 2005, Riccardo Giraudi a agrandi sa proposition en intégrant le bœuf australienet en devenant en 2014, le premier importateur officiel de bœuf de Kobe japonais certifié en Europe.

Restauration 
Depuis 2005, Riccardo Giraudi développe également des concepts de restauration dits "luxury casual" et "fast casual", en Principauté de Monaco, à Paris et à l'étranger. 

Riccardo Giraudi emploie  dans le monde, au sein de ses restaurants.

Restaurants

Europe 

 Beefbar, Monaco
 Beefbar Butcher Shop, Monaco
 Song Qi, Monaco
 Mozza, Monaco
 Izakaya, Monaco
 Moshi Moshi, Monaco
 Cantinetta Antinori, Monaco
 Tiny Thai, Monaco
 Grubers, Monaco
 Pizz'Aria, Monaco
 Babek Kebab, Monaco
 Delovery, service de livraison, Monaco
 Beefbar, Paris
 Anahi, avec un menu créé par Mauro Colagreco, Paris 
 FYA, Paris avec le chanteur Gims
 Naro's by Beefbar, Monaco
 Le Comptoir de Nicole, Nice
 Beefbar on the Coast, Mykonos
 Beefbar Lou Pinet, Saint Tropez 
 Beefbar on the Beach, Malte
 Beefbar in the City, Malte 
 Beefbar Le Coucou, Meribel 
 Beefbar Astir Palace, Athènes 
 Beefbar Cala di Volpe, Porto Cervo
 Beefbar, Milan 
 Beefbar, Rome (ouverture 2023)
 Grubers, Luxembourg
 Beeftro, Luxembourg 
 Le Petit Beefbar, Londres

Amérique 

 Beefbar Polanco, Mexico
 Beefbar Esencia, Riviera Maya
 Beefbar Jardim, Sao Paulo avec Felipe Massa
 Beefbar, New York (ouverture 2023)

Moyen-Orient & Afrique 

 Beefbar, Dubai 
 Le Petit Beefbar, Dubai 
 Beefbar, Riyadh 
 Beefbar, Doha
 Beefbar, North Coast

Asie 

 Beefbar Central, Hong Kong

Autres activités 
Depuis 2007, Riccardo Giraudi occupe le poste de Consul Honoraire du Gabon en Principauté de Monaco.

Liens externes 
 Riccardo Giraudi
 Giraudi Group
 Giraudi Meats

Notes et références 

Homme d'affaires italien
Naissance en novembre 1975
Naissance à Gênes